Tavernes puede referirse a:

Geografía

Tabernes Blanques, municipio de la provincia de Valencia.
 Tabernes de Valldigna, municipio de la provincia de Valencia.

Tavernes, comuna francesa del departamento de Var, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Les Tavernes, comuna suiza del cantón de Vaud.